aRts steht für:
 analog Real time synthesizer, ein Programm für Linux

ARTS steht für:
 Action Real-Time Strategy, ein Computerspiel-Genre; auch als MOBA bekannt

Siehe auch:
 Aarts
 Art
 Artz (Begriffsklärung)